Full Stack (auch Full-Stack) steht für:

 Full Stack (IT), eine Reihe von aufeinander aufbauenden Softwarekomponenten
 Full Stack (Verstärker), eine Aufbauweise von Lautsprecherboxen und Gitarrenverstärkern